Lovćen – pasmo górskie w Czarnogórze, część Gór Dynarskich
 Lovćen (Jezerski vrh) – szczyt, na którym znajduje się mauzoleum Piotra II Petrowicia-Niegosza w Czarnogórze
 Park Narodowy Lovćen